Die Maltese Premier League 2018/19 war die 104. Spielzeit in der Geschichte der höchsten maltesischen Fußballliga. Die Saison begann am 17. August 2018 und endete mit dem Entscheidungsspiel um die Meisterschaft am 4. Mai 2019.

Titelverteidiger FC Valletta wurde zum 24. Mal Meister.

Vereine 

Im Vergleich zur Saison 2017/18 ersetzten die Aufsteiger FC Qormi und Pietà Hotspurs die Absteiger Lija Athletics und Naxxar Lions FC. Qormi war erstmals seit der Saison 2015/16 wieder erstklassig, Pietà erstmals seit der Saison 2014/15.

Nur wenige Stadien in Malta verfügen über die nötige Infrastruktur, um regelmäßig Premier League-Matches abhalten zu können. Diese waren das Ta’ Qali-Stadion, das Victor-Tedesco-Stadion, und der Hibernians Football Ground. Jede Mannschaft verfügt zwar über einen eigenen Trainingsplatz, allerdings werden auf diesen in der Regel keine Matches gespielt. Daher finden die Spiele üblicherweise auf neutralem Boden statt, was die Unterscheidung zwischen Heim- und Auswärtsspielen im Wesentlichen hinfällig macht.

Modus 
In der Liga nahmen 14 Mannschaften teil, die jeweils zweimal gegeneinander antraten. Die beiden Letzten stiegen direkt ab, der Zwölfte musste in die Relegation.

Für einen Sieg gab es drei Punkte, für ein Unentschieden einen und für eine Niederlage keinen Punkt. Bei Punktgleichheit war für die Entscheidung um die Meisterschaft, Europa-League-Teilnahme und die Abstiegsplätze ein Entscheidungsspiel vorgesehen.

Abschlusstabelle 

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Playoff (nur für Meister und Europa-League-Plätze) – 3. Direkter Vergleich (Punkte, Tordifferenz, geschossene Tore) –  4. Tordifferenz

Kreuztabelle

Play-off Finale 
Da nach der regulären Saison der Erst- und Zweitplatzierte mit 58 Zählern punktgleich waren und kein Torverhältnis oder direkter Vergleich zählt, musste die Meisterschaft in einem Entscheidungsspiel am 4. Mai 2019 geklärt werden.

|}

Relegation 
Der Zwölftplatzierte der Maltese Premier League bestritt ein Entscheidungsspiel über den Verbleib in der Spielklasse gegen den Drittplatzierten der Maltese First Division, der zweiten maltesischen Liga.

|}

Torschützenliste

Weblinks 
 Abschlusstabelle auf rsssf.com (englisch)
 Tabelle und Ergebnisse auf soccerway.com

Einzelnachweise 

201819
Fußballsaison 2018/19